В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Classic 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Венді Тернбулл і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Кійомура-Хаясі і Енн Сміт 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Венді Тернбулл /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Біллі Джин Кінг /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)

 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (чвертьфінал)
 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Дент (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Classic